Bhoot peut faire référence à :

 Bhoot ou Bhut, fantôme dans la mythologie indoue ;
 Bhoot, film indien de Ram Gopal Varma sorti en 2003 ;
 Bhoot Returns, film indien sorti de Ram Gopal Varma en 2012.